

Sigle 
 Signature On File – firma depositata
 Special Operations Forces – forze speciali

Sangue occulto nelle feci

Soldier of Fortune

Codici 
 SOF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale di Sofia, Sofia, Bulgaria